Manuel Faria (atleta) (1930-2004) - atleta português, vencedor da Corrida de São Silvestre de São Paulo (Brasil) em 1956 e 1957
 Manuel Faria (músico) (1957-) - músico e produtor português
 Manuel Faria Guimarães (1895-1980) - pintor e desenhista brasileiro
 Manuel Antônio da Rocha Faria (1830-1894) - militar, político e nobre brasileiro, primeiro barão, visconde e conde de Nioaque
 Manuel de Faria e Sousa (1590-1649) - escritor, poeta, critico, historiador, filólogo e moralista português
 Manuel Ferreira de Faria (1916-1983) - cónego e compositor português
 Manuel Severim de Faria (1584-1655) - sacerdote católico, historiador, arqueólogo, numismata, geneologista, escritor e jornalista português
 Caetano Manuel de Faria e Albuquerque (1857-1925) - engenheiro militar, político e jornalista brasileiro

Desambiguações de antropônimos